Vieweg steht für:

 Vieweg Verlag, deutscher Fachbuchverlag
 Vieweg-Haus, Haupthaus des Museums am Burgplatz in Braunschweig, siehe Braunschweigisches Landesmuseum #Umzug in das Vieweg-Haus

Vieweg ist der Familienname folgender Personen:
 Alexander Vieweg (* 1986), deutscher Leichtathlet
 Eduard Vieweg (1797–1869), deutscher Verlagsbuchhändler, zweiter Inhaber des Vieweg Verlags
 Friedrich Vieweg (1761–1835), deutscher Verlagsbuchhändler, Gründer des Vieweg Verlags
 Heinrich Vieweg (1826–1890), deutscher Verlagsbuchhändler, dritter Inhaber des Vieweg Verlags
 Heinz Vieweg (* 1920), deutscher SF-Schriftsteller
 Jörg Vieweg (* 1971), deutscher Kulturmanager und Landtagsabgeordneter (SPD)
 Karl Friedrich Vieweg (1761–1833), preußischer Schmetterlingskundler

 Kristina Günther-Vieweg (* 1977/78), deutsche Theaterschauspielerin, Musicaldarstellerin und Kabarettistin
 Kurt Vieweg (1911–1976), deutscher Landwirtschaftspolitiker, Mitglied im ZK der SED
 Manfred Vieweg, deutscher Fernsehredakteur und Moderator
 Olivia Vieweg (* 1987), deutsche Comic-Zeichnerin
 Richard Vieweg (1896–1972), deutscher Physiker, Präsident der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt

Siehe auch:
 Viehweg